Klebanow oder Klebanov ist der Familienname folgender Personen:

 Dmytro Klebanow (1907–1987), ukrainischer Komponist
 Igor Klebanov (* 1962), russischer Physiker
 Ilja Iossifowitsch Klebanow (* 1951), russischer Politiker